

Televisione 
 Nick Jr – canale televisivo per bambini in età prescolare internazionale del gruppo Nickelodeon, trasmesso nel mondo in diverse versioni.
 Nick Jr. – versione statunitense
 Nick Jr. – versione per Regno Unito e Irlanda 
 Nick Jr. – versione per America Latina 
 Nick Jr. – versione per Australia e Nuova Zelanda 
 Nick Jr. – versione per Turchia 
 Nick Jr. – versione per Israele 
 Nickelodeon Junior – versione francese
 Nick Jr. – versione per Paesi Bassi 
 Nick Jr. – versione per Medio Oriente e Africa 
 Nick Jr. – versione italiana 
 Nick Jr. – versione canadese 
 Nick Jr. – versione per Brasile
 Nick Jr. – versione per Scandinavia 
 Nick Jr. – versione greca
 Nick Jr. – versione per Sud-est asiatico 
 Nick Jr. – versione russa
 Nick Jr. – versione indiana
 Nick Jr. – versione spagnola 
 Nick Jr. – versione portoghese